Bartolomeo Campagnoli: violoniste italien (Conto, près de Bologne, 1751 - Neustrelitz, 1827) ;
Mauro Campagnoli: anthropologue, ethnomusicologue et compositeur italien (Turin, 1975).

Homonymie de patronyme